Osoby o tym nazwisku:

 Henryk Mianowski (1882-1955) − polski polityk  
 Jarosław Mianowski (1966-2009) − polski muzykolog
 Jerzy Mianowski (1949-2019) − dziennikarz 
 Józef Mianowski (1804-1879) − polski lekarz i działacz społeczny
 Lucjan Mianowski (1933-2009) − polski malarz i grafik